Приво́льненское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Каневском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Привольненский сельский округ.

Административный центр — станица Привольная.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

История 
Сельское поселение образовано 1 января 2006 года в границах сельского округа (ранее — сельсовета).

Местное самоуправление 
 Председатели Совета сельского поселения
 Разумов Павел Вадимович

 Главы администрации
 Скороход Юрий Григорьевич
 Ерофеев Дмитрий Станиславович

Примечания 

Сельские поселения Краснодарского края
Сельские поселения Каневского района